Stachowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Stachowo, village du powiat de Piaseczno 
 Stachowo, village du powiat de Płońsk
dans la voïvodie de Poméranie
 Stachowo, village